Take Me Out to the Ball Game es el nombre que puede referirse a:

Take Me Out to the Ball Game: una canción de 1908, muy popular en el béisbol estadounidense; o
Take Me Out to the Ball Game: película de 1949 protagonizada por Gene Kelly y Frank Sinatra.